300, évszám
300, szám
300 (képregény), Frank Miller képregénysorozata
300 (film), Frank Miller képregényének 2007-es filmadaptációja
300: A birodalom hajnala, a 2007-es film 2014-es folytatása